Список учитывает только данные с 1956 года, когда начала вестись статистика продаж. Самым продаваемым aльбомом в Великобритании (Соединённом Королевстве) является Greatest Hits британской группы Queen — сборник хитов, впервые изданный в 1981 году. По данным на июль 2016 года было продано более 6.12 миллионов копий, в том числе примерно 124 000 загрузок. Второй сборник лучших хитов Queen Greatest Hits II был продан со времени релиза в 1991 году тиражом примерно в 4 миллиона копий и является десятым среди самых продаваемых альбомов в Великобритании. Эти данные включают также по 50 % от продаж бокс-сетов, включающих оба эти альбома, и по 33 % от продаж бокс-сетов, включающих три сборника Queen Greatest Hits.

Из шестидесяти самых продаваемых альбомов в Великобритании более половины принадлежат британцам. Четырнадцать — у американцев, остальные музыканты представляют Ирландию, Канаду, Швецию и Ямайку. Десять исполнителей присутствуют более чем одним альбомом, а Queen и Майкл Джексон дважды представлены в «первой десятке». Единственные музыканты с более чем двумя альбомами — это Coldplay, Take That и Робби Уильямс, причём у Уильямса — четыре альбома, больше чем у любого другого исполнителя или группы. Наибольшее число альбомов выпущено лейблом Parlophone — семь, а наиболее частая декада релиза — 2000-е годы, в это время было выпущено 20 альбомов из списка, несмотря на «общий фон снижения продаж и ».

По данным компании Official Charts Company (OCC), которая собирает данные по продажам в Великобритании, альбомом считается , включающий более четырёх треков, длительностью более 25 минут. Сведения о продажах альбомов в Великобритании были впервые опубликованы журналом Record Mirror, который составил еженедельный чарт из пяти самых продаваемых записей в стране за неделю — это произошло 22 июля 1956. Первым «номером один» Record Mirrors стал Songs for Swingin' Lovers! Фрэнка Синатры. С тех пор четыре альбома были проданы тиражом более 5 миллионов копий каждый: Greatest Hits группы Queen, Gold: Greatest Hits группы ABBA, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы Beatles и 21 певицы Адель. Девять альбомов в списке продались тиражом как минимум четыре миллиона копий. С 1994 года продажи альбомов отслеживались компанией OCC, которая составляла еженедельный UK Albums Chart.

Сертификации по продажам альбомов выдаются Британской ассоциацией производителей фонограмм (BPI) за выпуск носителей, продажи физических носителей и, с июня 2015 года, загрузки отдельных треков альбома. BPI стала выдавать сертификации вскоре после своего основания в апреле 1973 года. Первоначально сертификации базировались на доходе, который альбом приносил производителю — записи, приносившие 75 тысяч фунтов стерлингов, получали , £150 тысяч — золотую, а £1 миллион — . Через шесть лет требования к доходу по серебряной и золотой сертификации удвоились, а для платиновой остались равными £1 миллиону. В январе 1979 года данный метод сертификации был заменён подсчётом копий в торговых точках: продажи 60 000 копий — серебро, 100 000 — золото, 300 000 — платина. Мульти-платиновые награды были введены в феврале 1987 года, а цифровые загрузки альбомов стали учитываться с апреля 2004 года. Сертификации для альбомов, выпущенных до апреля 1973 года, были розданы ретроспективно в августе 2013 года по данным об их продажах с 1994 года, и ещё раз в феврале 2016 за все более ранние продажи. Самым большим количеством сертификаций (20 платиновых) обладает альбом Greatest Hits, что равняется 6 000 000 копий.

Самые продаваемые альбомы 
Позиции в таблице на июль 2016 года  взяты из общего для всех источника, приведённого в примечаниях.  Цифры продаж, где они имеются, взяты из отдельных источников. При этом даже при обновлении цифр продаж место в таблице не должно меняться, так как данные Official Charts Company более приоритетны.

Примечания

Источники 
Общие (позиции в таблице)
 
Конкретные

Ссылки 
 Official UK Albums Top 100 at the Official Charts Company
Списки:Музыка Великобритании
Списки самых продаваемых альбомов